Altmanns ist der Name folgender Orte:
 Altmanns (Gemeinde Asparn), Katastralgemeinde an der Zaya in Niederösterreich
 Altmanns (Gemeinde Heidenreichstein), Katastralgemeinde im Waldviertel, Niederösterreich

Siehe auch:
 Altmann
 Altmannsdorf